Heqing bezeichnet:

 Heqing (鹤庆县), Kreis im Autonomen Bezirk Dali in der chinesischen Provinz Yunnan
 Heqing (An) (河清镇), Großgemeinde im Kreis An in der chinesischen Provinz Sichuan
 Heqing (Danzhou) (和庆镇), Großgemeinde der Stadt Danzhou in der chinesischen Provinz Hainan
 Heqing (Lengshuijiang) (禾青镇), Großgemeinde der Stadt Lengshuijiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Heqing (Pudong) (合庆镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Pudong der chinesischen Stadt Shanghai